Boot Camp kan avse:

 Boot Camp (mjukvara) – en uppsättning mjukvara från Apple
 Boot camp (straff) – en typ av anstalt för unga förbrytare och missbrukare
 Boot camp (militär) – en form av militär grundutbildning